Стернин (Стернина) — еврейская матронимическая фамилия.

Известные носители 
 Стернин, Борис Юрьевич (1939—2017) — российский ученый-математик, профессор, академик РАЕН.
 Стернин, Владимир Петрович (1878—1919) — российский революционер, руководитель всех военно-учебных заведений Северного Кавказа.
 Стернин, Григорий Юрьевич (1927—2013) — советский и российский искусствовед и художественный критик, член-корреспондент РАН.
 Стернин, Иосиф Абрамович (1948—2022) — лингвист, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Стернина 
 Стернина, Вера Ефимовна (род. 1946) — советская и российская шахматистка.
 Стернина, Марина Абрамовна (род. 1954) — российский лингвист.